Bobek (Styrian Golding B)
Stjepan Bobek, voetballer en voetbalcoach uit Joegoslavië
John Bobek, Amerikaans acteur